Медаль «За отличие» — название ряда наград.

 Государственные награды
 Медаль «За отличие» — государственная награда Российской империи
 Медаль «За отличие» — государственная награда Израиля

 Ведомственные медали
 Медаль «За отличие» — ведомственная медаль Министерства обороны Литвы
 Медаль «За отличие» — ведомственная медаль Службы внешней разведки Российской Федерации
 Медаль «За отличие» — ведомственная медаль Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации

См. также 
 Медаль «За отличие в службе»
 Медаль «За отличие в военной службе»